Адриа́н Даниэль Карой Регатте́н (, ; 22 августа 1991, Шампиньи-сюр-Марн, Франция) — марокканский футболист, полузащитник клуба «Пендикспор». В 2012 году сыграл один матч за сборную Марокко.

Клубная карьера 
Адриан начал свою профессиональную карьеру в 2009 году в клубе «Сет», выступавшем в Лиге 3. В «Сете» марокканец провёл семь матчей, дважды выйдя в стартовом составе и пять раз появившись на замену. По окончании сезона 2008/09 клуб был объявлен банкротом и переведён в низшие дивизионы Франции, игрокам был предоставлен статус свободных агентов.

В июне 2009 года Регаттен присоединился к «Тулузе». В новом клубе Адриан дебютировал 13 декабря 2009 года в матче против «Монпелье», выйдя на замену. Большую часть сезонов 2009/10 и 2010/11 марокканец провёл, выступая за резервную команду «Тулузы» и изредка выходя на замену в матчах основной команды.

В сезоне 2011/12 Адриан стал регулярно появляться на поле в играх Лиги 1. Во втором туре он провёл первый матч в стартовом составе «Тулузы». А уже в следующем туре Адриан открыл счёт забитым голам в команде. Всего в том году Регаттен провёл в чемпионате 21 матч и отличился дважды. В следующем сезоне его показатели увеличились — 27 игр, 3 гола.

1 сентября 2016 года Регаттен бесплатно перешёл в клуб чемпионата Турции «Османлыспор», подписав контракт на два года.

31 августа 2018 года Регаттен подписал двухлетний контракт с «Акхисар Беледиеспором». По окончании сезона 2018/19 покинул «Акхисарспор».

5 февраля 2020 года Регаттен присоединился к клубу MLS «Цинциннати». В главной лиге США дебютировал 1 марта 2020 года в матче стартового тура сезона против «Нью-Йорк Ред Буллз». 11 сентября 2020 года покинул «Цинциннати» по обоюдному согласию сторон.

25 сентября 2020 года Регаттен вернулся в Турцию, подписав однолетний контракт с клубом Первой лиги «Алтай».

29 июля 2021 года Регаттен перешёл по свободному трансферу в клуб чемпионата Греции «Волос».

6 июля 2022 года Регаттен подписал контракт с клубом Первой лиги Турции «Пендикспор».

Карьера в сборной 
Несмотря на то, что Адриан играл за юношескую сборную Франции до 19 лет, в 2012 году он принял решение выступать за сборную Марокко. 14 ноября Регаттен провёл первый матч за сборную, выйдя на замену в товарищеской встрече с командой Того

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Марокко
Игроки сборной Марокко по футболу
Игроки ФК «Сет»
Игроки ФК «Тулуза»
Игроки ФК «Османлыспор»
Игроки ФК «Акхисар Беледиеспор»
Игроки ФК «Цинциннати»
Игроки ФК «Алтай» Измир
Игроки ФК «Волос»